Пастухова — жіноча форма прізвища Пастухов.

 Пастухова Вікторія Анатоліївна — завідувачка кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України, заслужений працівник освіти України.
 Пастухова Марія Хомівна (1918—2003) — радянська і російська акторка. Народна артистка РРФСР; лауреат Сталінської премії другого ступеня.

 Пастухова — присілок, Ісетський район, Тюменська область, Росія

Примітки